Molekulska formula -{C15H20O2}- se može odnositi na:

 Kostunolid
 Veleral